Poswick ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Poswick (1924–1994), belgischer Politiker
 Prosper Poswick (1906–1992), belgischer Botschafter